Peregrine Bertie, II duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Peregrine Bertie, III duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Peregrine Bertie, XIII barone Willoughby de Eresby – generale, diplomatico e nobile inglese